Maty E. Moussa (1959 -), un magistrat Nigérien.
 Maty, une entreprise de joaillerie.
 Maty, une commune située dans le département de Tongomayel, dans la province du Soum, région du Sahel, au Burkina Faso.